ТА-88  — военно-полевой телефонный аппарат универсального типа с индуктором нажимного типа производства СССР/РФ, выпускается с 1988 года (откуда и название: Телефонный аппарат — образца 1988 года — ТА-88).

История 
Поступил на вооружение в 1988 году. Пришёл на смену ТА-57, став его дальнейшей модернизацией. Хорошо зарекомендовал себя за время применения.

В России ТА-88 и другие полевые телефоны выпускаются на пермском телефонном заводе «Телта».

Применение 
В армии РФ телефонный аппарат ТА-88 постепенно заменяет аппараты ТА-57.

Дальность связи 
 ТА-88 обеспечивает приём и передачу речи при экстремальном уровне шумов в месте приёма.
 ТА-88 перекрывает затухание 44дБ, что гарантирует надежную связь:
 по полевым кабельным линиям до 40 км;
 по воздушным линиям (с диаметром проводов 3 мм): до 100-200 км.

Уровень сигнала 
 Абсолютный уровень сигнала на выходе тракта передачи на нагрузку 600 Ом
 при двухпроводном включении: от 0 до 3 дБ
 при четырёхпроводном включении: от -3,2 до 3,8 дБ

Электропитание 
Питание аппарата в режиме МБ осуществляется от набора из  6 элементов А-316, составляющих Абонентскую батарею. Возможность ведения разговора при отсутствии батареи, обеспечивается индуктором нажимного типа: одного нажатия на клавишу достаточно для ведения разговора в течение 5 секунд.

Технические характеристики 
 Вес аппарата с батареей: не более 3 кг.
 Габариты: 230*165*90 мм.
 Наработка на отказ: не менее 14000 часов.
 Срок службы: 20 лет.
Аппарат сохраняет работоспособность при:
 температуре окружающей среды от минус 40 °С до +50 °С и
 относительной влажности 98% при температуре +35°С.

См. также 
 Унифицированный аппарат
 ТАИ-43
 ТА-57

Примечания

Ссылки 
 ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-88
 Назначение, устройство, основные тактико-технические характеристики, принципиальная схема ТА-88

Полевые телефоны